Ойконим

 Шибань — прежнее название села Победное в Сакском районе Крыма
 Шибань — прежнее название исчезнувшего села Неглинка в Красногвардейском районе Крыма
 Шибань — прежнее название села Лужки в Нижнегорском районе Крыма